Hans af Danmark kan henvise til:

 Hans (1455-1513) – konge af Danmark 1481-1513
 Hans (1479-1480) - søn af Kong Hans
 Hans (1518-1532) - søn af Christian 2.
 Hans den Ældre (1521-1580) - søn af Frederik 1., hertug af Slesvig-Holsten-Haderslev
 Hans den Yngre (1545-1622) - søn af Christian 3., hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg
 Prins Hans (1583-1602) - søn af Frederik 2.